Same Trailer Different Park — дебютный студийный альбом американской кантри-певицы Кейси Масгрейвс, выпущенный 19 марта 2013 года. Диск дебютировал на втором месте американского хит-парада Billboard 200, одновременно возглавив кантри-чарт Top Country Albums. Альбом получил премию Грэмми в категории Лучший кантри-альбом на 56-й церемонии Grammy Awards.

Об альбоме 
Альбом был записан самой певицей (12 треков, частично в соавторстве, в том числе с Josh Osborne и Shane McAnally), а сопродюсерами стали Люк Лэрд, Shane McAnally и сама Кейси Масгрейвс. Релиз состоялся 19 марта 2013 года на лейбле Mercury Nashville.
Same Trailer Different Park дебютировал на № 2 в хит-параде Billboard 200, с тиражом 42,000 копий в первую неделю. Он также возглавил кантри-чарт Top Country Albums chart. Неделю спустя, сразу после церемонии Грэмми (где певица получила две награды), тираж возрос на 146 %. 6 февраля 2014 года альбом снова возглавил кантри-чарт U.S. Top Country Albums Chart, а его продажи возросли на 177 %. К марту 2014 в США было продано 384,000 копий.

Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий, включая такие как Allmusic, American Songwriter, Robert Christgau, Country Weekly, Entertainment Weekly, Paste, Rolling Stone, The Salt Lake Tribune, Taste of Country и USA Today.

Награды

Итоговые годовые списки

Список композиций

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 

Кантри-альбомы
Альбомы, возглавлявшие Top Country Albums
Премия «Грэмми» за лучший кантри-альбом
Альбомы Кейси Масгрейвс